Селвин Имидж (, 17 февраля 1849, Бодиам, Сассекс — 21 августа 1930, Лондон) — художник английского модерна. График, проектировщик мебели и изделий декоративно-прикладного искусства, поэт и художественный критик. В 1910—1916 годах — профессор изящных искусств в Оксфорде.

Происходил из семьи священника, учился в колледже Мальборо и в Новом колледже в Оксфорде, где изучал рисунок и живопись под руководством Джона Рёскина. В 1872 году был рукоположен в дьяконы, исправно служил, но в 1880-х годах всё более склонялся к искусству под влиянием английских художников Артура Макмердо и Артура Бёрджеса. В 1882 году окончательно порвал с карьерой священника.

Вместе с А. Макмердо Имидж основал в 1882 году в Лондоне художественную студию «Гильдия века», в мастерских которой производили современную мебель, проектировали оформление жилого интерьера, витражи, бумажные обои и набивные ткани. В 1886—1892 годах Имидж был одним из редакторов журнала студии «Конёк». Именно он сделал рисунок для обложки первого выпуска журнала 1884 года. В 1900 году стал «мастером гильдии». Он также был членом Гильдии работников искусства в Лондоне. Витражи по рисункам Имиджа были показаны на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. Исследователи отмечают, что витражи Имиджа созданы под непосредственным влиянием Уильяма Морриса. Вместе со своим другом, витражистом Кристофером Уоллом, Селвин Имидж стал участником мастерских Искусства и ремёсла. Рисунки имиджа для витражей репродуцировали художественные журналы того времени.

Имидж стал влиятельным критиком и обозревателем художественной жизни в Англии, в 1910—1916 годах он был профессором факультета изорбразительных искусств университета в Оксфорде. В 1887—1888 годах Имидж прочёл четыре лекции об искусстве. Как минимум на одной из них присутствовал Оскар Уайльд, лидер эстетического движения в Англии. Он отозвался рецензией в Sunday Times от 25 января 1888 года. Имидж регулярно публиковал свои очерки, а также выпустил сборник «Стихи и гимны» (1894). С 1900 года Имидж проектировал мебель на фабрике Уайли и Локхеда в Глазго. Имидж скончался в Holloway (районе Большого Лондона). Спустя два года после его смерти А. Макмердо опубликовал сборник его стихов и писем.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники модерна
Художники Великобритании
Художники декоративно-прикладного искусства
Дизайнеры мебели
Слейдовский профессор изобразительного искусства (Оксфордский университет)
Магистры Гильдии работников искусства